Pelvey (ou autrefois Pellevey) est un nom propre apparu en Normandie (France).

Toponyme

Pelvey est un nom de commune de France : Maisoncelles-Pelvey (Calvados, au sud de Caen).

Patronyme 

La forme ancienne est Pellevey, qui s'est souvent simplifiée en Pelvey.
On distingue notamment :
La famille "Pelvey de Maisoncelles", vieille famille seigneuriale dans la commune de Maisoncelles-Pelvey (Calvados). Cette famille compte le cardinal Pelvey qui joua un rôle durant les guerres de la Ligue. La famille s'est éteinte vers le . Devise : "Visu necat" (il tue d'un regard).

Et d'une autre famille originaire de Longvillers (Calvados) en 1688 :
Louis Achille Pelvey (1808-1862), éditeur à Paris, associé à Marescq. Il est cité dans la correspondance de Victor Hugo, voir de George Sand.
Emile Pelvey (1833-1893), avocat et président de la Société protectrice des animaux (SPA) de Paris (1888-1893).
Gisèle Pelvey, religieuse de la congrégation de Sainte-Clotilde.

Ce nom est également porté en Grande-Bretagne et aux États-Unis.